Berdiýew ist der Familienname folgender Personen:

 Batyr Berdiýew (* 1960), turkmenischer Politiker
 Baýramnyýaz Berdiýew (* 1974), turkmenischer Fußballspieler
 Gurban Berdiýew (* 1952), sowjetischer Fußballspieler und turkmenischer Fußballtrainer